Konstantin Pawłowicz Romanow (1779–1831) – wielki książę rosyjski
 Konstantin Nikołajewicz Romanow (1827–1892) – wielki książę Rosji, generał i namiestnik Królestwa Polskiego
 Konstantin Michajłowicz Romanow (ur. 1985) – kazachski hokeista pochodzenia rosyjskiego